Denumirea de Pcelarovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pcelarovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Pcelarovo, un sat în comuna Cernoocene, regiunea Kărdjali.